Termenul „John Ross” se poate referi la:

 John Ross (cercetător polar) (1777–1856), amiral englez
 John Ross (căpetenie de trib) (1790–1866), amerindian din tribul Cherokee
 John Jones Ross (1831–1901), prim-ministru din Canada
 John Robert Ross (* 1938), filolog american